

Localidades 
Salaš (Uherské Hradiště) - na República Tcheca
Salaš (Zaječar) - na Sérvia
Salaš Crnobarski - na Sérvia

Desambiguação